Un critère (du grec kriterion, de krinein, juger) est un principe auquel on se réfère, ou un moyen qu'on utilise, pour établir un jugement. Cette notion peut être utilisée notamment dans les contextes suivants:

Mathématiques 
 Critère d'Euler en théorie des nombres
 Critère d'Eisenstein pour les polynomes
 Critère de divisibilité en arithmétique
 Critère de position en statistiques
 Critères de dispersion en statistiques
 Critère de Nagumo dans les équations différentielles
 Critère d'irréductibilité de Mackey en théorie des groupes
 Critère de Raabe-Duhamel pour les séries

Physique 
 Critère de Lawson en physique nucléaire
 Critère de plasticité (critère de Tresca-Guest ou critère de von Mises)
 Critère de Griffith en résistance des matériaux
 Critère de reproductibilité

Économie 
 Critère de convergence ou Critères de Maastricht
 Critères de Copenhague critères d'adhésion à l'Union Européenne

Informatique 
 Critères communs en sécurité des systèmes d'information

Voir aussi 

 Critères de systèmes de vote, différents critères dont le Critère de Condorcet
 Critères éditions, une maison d'édition française
 Crit'Air vignette requise, dans certaines ville de France, en cas de pic de pollution de l'air.